Catch Me If You Can, titre original d'Arrête-moi si tu peux, film américain de Steven Spielberg sorti en 2002.
, comédie musicale inspirée du film
 Catch Me If You Can, une chanson du girl group sud-coréen Girls' Generation initialement sortie en 2015.